USS Parche je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Parche (SS-384) 
 USS Parche (SSN-683)

Parche